Neralić ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Neralić (1875–1918), kroatischer Fechtmeister
 Tomislav Neralić (1917–2016), jugoslawischer Opernsänger (Bassbariton)